Сти́вен Пи́нар (; род. 17 марта 1982, Йоханнесбург) — южноафриканский футболист, полузащитник. Дважды принимал участие в чемпионате мира в составе сборной ЮАР.

Клубная карьера 

Стивен Пинар начал свою футбольную карьеру в молодёжном составе южноафриканского «Аякса» из города Кейптауна. В январе 2001 года Стивен подписал контракт с нидерландским «Аяксом» из Амстердама. Дебют Пинара состоялся 24 февраля 2002 года в матче против «НАК Бреда», который завершился победой «Аякса» со счётом 1:0. В чемпионате Нидерландов сезона 2002/03 Стивен стал одним из ключевых игроков клуба. В составе «Аякса» в то время играли такие футболисты, как Рафаэл ван дер Варт, Златан Ибрагимович, Мидо, Уэсли Снейдер, Яри Литманен, Энди ван дер Мейде, Кристиан Киву и Хатем Трабелси. Пинар дважды становился чемпионом Нидерландов в 2002 и 2004 году. Всего за «Аякс» Стивен сыграл 94 матча и забил 15 мячей.

В январе 2006 года Стивен перешёл в немецкую «Боруссию» из Дортмунда, с которой Пинар подписал контракт на три года. Пинаар рассматривался в качестве замены Томашу Росицкому, который ушёл в английский «Арсенал», Стивен даже взял 10 номер, под которым ранее выступал Росицкий. В составе «Боруссии» Пинар провёл 25 матчей в чемпионате Германии.

В 2007 году Пинар на правах аренды перешёл в английский «Эвертон». Дебют Стивена в чемпионате Англии за «Эвертон» состоялся в матче против «Уиган Атлетика», который завершился победой «Эвертона» со счётом 2:1. Свой первый мяч за «Эвертон» Пинар забил 30 сентября 2007 года в матче против «Мидлсбро», который закончился поражением «Мидлсбро» со счётом 2:0. 19 октября 2009 года в Швейцарии Стивен Пинар принял участие в жеребьёвке стыковых матчей чемпионата мира 2010 года в зоне УЕФА.

После окончания аренды «Эвертон» подписал со Стивеном контракт на три года, а его бывшему клубу «Боруссии» было выплачена трансферная сумма в размере £2 млн, а также £ 350 тыс. за годичную аренду Пинара. 18 января 2011 года Пинар перешёл в «Тоттенхэм». Он сообщил об этом на своей официальной странице в Твиттере. В январе 2012 года Пинар вернулся «Эвертон» на срок шесть месяцев. В конце сезона 2015/16 его контракт истек. 19 августа 2016 года Пинар перешёл на правах свободного агента в «Сандерленд», контракт с южноафриканским футболистом рассчитан на один год.

В 2017 году выступал за «Витс Юниверсити», после чего объявил о завершении карьеры игрока.

Карьера в сборной 
В национальной сборной ЮАР Стивен выступает с 2002 года. Пинар  участвовал в чемпионате мира 2002 и в чемпионате мира 2010, на которых его сборная не смогла выйти из группового этапа. В 2012 году принял решение завершить карьеру в сборной. С 2002 года Пинар за сборную сыграл 57 матчей и забил 2 мяча.

Статистика выступлений

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2001/02, 2003/04
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2001/02, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2002, 2005

«Витс Юнивёрсити»
 Обладатель Кубка Телком Кнокаут: 2017

Обвинения в нападении 
В сентябре 2008 года Стивен был арестован полицией по подозрению в причастности к нападению на женщину в Ливерпуле в районе Сефтон Парка, Пинар сам пришёл в полицейский участок. На следующий день после ареста Пинар был отпущен под залог в ожидании дальнейшего расследования.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сандерленда» 
 
 
 
 
 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Аякс» Кейптаун
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Витс Юниверсити»